ATG est un sigle qui peut signifier :
 anti-thymocyte globulin ;
 analyse thermogravimétrique ;
 Aviation Technology Group ;
 AlpTransit Gotthard ;
 Art Theatre Guild, une société de production cinématographique japonaise ;
 Allgemeine Transportanlagen GmbH, un constructeur aéronautique allemand ;
 Antenne Télévision Guyane, une chaîne de télévision française guyanaise ;
 Ateliers Thomé-Génot, une entreprise métallurgique dont l'histoire épouse celle de la métallurgie dans la vallée de la Meuse ;
 assistance technique groupée, un type de service offert par les sociétés informatiques ;
 art du timbre gravé.

ATG est un code qui signifie :
 Antigua-et-Barbuda,
 selon la norme ISO 3166-1, alpha-3 (liste des codes pays) ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha3 ;
 .